Cattle Creek steht für:

 Cattle Creek (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Cattle Creek (Queensland), einen Ort in Australien
 Cattle Creek (New South Wales), einen Fluss in Australien

 Cattle Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River (Ord River) in West Australien.
 Cattle Creek (Buckley River), Nebenfluss des Buckley River in Queensland, Australien.
 Cattle Creek (Camfield River), Nebenfluss des Camfield River im Northern Territory, Australien.
 Cattle Creek (Clarke River), Nebenfluss des Clarke River in Queensland, Australien.
 Cattle Creek (Claude River), Nebenfluss des Claude River in Queensland, Australien.
 Cattle Creek (Connors River), Nebenfluss des Connors River in Queensland.
 Cattle Creek (Daly River), Nebenfluss des Daly River im Northern Territory, Australien.
 Cattle Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland, Australien.
 Cattle Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland, Australien.
 Cattle Creek (Dutton River), Nebenfluss des Dutton River in Queensland, Australien.
 Cattle Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland, Australien.
 Cattle Creek (Laura River), zwei Nebenflüsse des Laura River in Queensland, Australien.
 Cattle Creek (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River (Mackenzie River) in Queensland, Australien
 Cattle Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia.
 Cattle Creek (Rollston River), Nebenfluss des Rollston River in Queensland, Australien.
 Cattle Creek (Strangways River), Nebenfluss des Strangways River im Northern Territory, Australien.
 Cattle Creek (West Baines River), Nebenfluss des West Baines River im Northern Territory, Australien.